Hold Tight () може означати:
 1938
, 1966
"Hold Tight" (пісня Джастіна Бібера), 2013
, 2015
, 2018